DHL Supply Chain є підрозділом Deutsche Post DHL і пов'язаний з DHL. Штаб-квартира Deutsche Post зі штаб-квартирою в Бонні нараховує 510 000 співробітників.  

У 2016 році DHL Supply Chain в основному конкурував у стратегічних науках про життя та охорону здоров'я, автомобільній та технологічній галузях ринку. Автомобільний сектор із послугою провідного постачальника логістичних послуг (LLP) переходить до Китаю, Індії та Мексики, оскільки ці країни стають важливими виробниками транспортних засобів та запчастин.  На ринках Канади та США мережа постачання DHL працювала під назвою Exel до січня 2016 року.

У 2016 році дохід підрозділу мережі поставок DHL зменшився на 11,6% до 14,0 млрд євро порівняно з 2015 роком, але операційний прибуток покращився на 27,4% до 572 млн євро.

Історія 
1969 - DHL засновано Адріаном Делсі, Ларрі Хіллбломом та Робертом Лінном у Сан-Франциско.
1971 - DHL швидко розширює свою мережу Express і стає надійним партнером багатьох компаній. Експансія на Далекий Схід і Тихоокеанський край.
1972 - Послуги, запроваджені в Японії, Гонконгу, Сінгапурі та Австралії.
1974 - У Лондоні відкрито перший офіс у Великій Британії. На сьогоднішній день DHL нараховує 3052 клієнтів та 314 співробітників.
1976–1978 рр. - Розширення в трьох основних регіонах із запуском DHL на Близькому Сході, в Латинській Америці та Африці.
1977 - у Франкфурті відкрито перший німецький офіс DHL.
1979 - DHL поширює свої послуги на доставку пакетів. Дотепер були доступні лише послуги з документування.
1983 - DHL є першим експедитором, що обслуговує країни Східної Європи. Міжнародний розподільчий центр (хаб) відкритий у Цинциннаті, США.
1985 - У Брюсселі відкрито ультрасучасний центр. Щоночі обробляється понад 165 000 відправлень.
1986 - DHL укладає спільне підприємство з Китайською Народною Республікою і стає першою експрес-компанією, що працює в Китаї.
1990 - DHL укладає стратегічні союзи з Lufthansa, Japan Airlines та Nissho Iwai.
1991 - DHL стає першою міжнародною експрес-компанією, яка відновила обслуговування до Кувейту після війни в Перській затоці.
1993 - DHL інвестує 60 мільйонів доларів у новий центр концентрації в Бахрейні.
1998 - Deutsche Post стає акціонером DHL.
2002 - Deutsche Post World Net стає основним акціонером DHL з 1 січня. До кінця року компанія володіє 100% акцій DHL .
2003 - Deutsche Post, DHL та Postbank складають сучасну архітектуру бренду Групи. Зараз DHL є ексклюзивним брендом для всіх експрес-та логістичних заходів. DHL змінює свої корпоративні кольори з червоного та білого на жовтий та червоний. У квітні розпочинається всесвітня візуальна трансформація всіх транспортних засобів, пакувальних матеріалів та будівель.
2004/2005 - Безпосередньо після цунамі в Південній Азії DHL, маючи понад 40 відділень у всьому регіоні катастрофи, негайно реагує на запити уряду та організацій, що надають допомогу. Група допомагає у безкоштовних чартерних рейсах, що перевозять товари для допомоги, наземний транспорт, а також грошові пожертви. Співробітники DHL з усього світу запускають пожертви. Створені групи реагування на катастрофи DHL (DRT), які підтримують зусилля ООН та міжнародного співтовариства щодо реагування на катастрофи після великих раптових стихійних лих.
2005 - Deutsche Post World Net купує британську логістичну корпорацію Exel за 5,5 млрд. євро.
2007 - неподалік Бонна відкрився Центр інновацій DHL. Як центр досліджень та розробок, його місія полягає у розробці нових, високоінноваційних та товарних продуктів відповідно до логістичних тенденцій майбутнього. Проекти реалізуються за допомогою інноваційного партнерства в діловому світі та науково-дослідного партнерства.
2008 - DHL відкриває новий сучасний європейський повітряний вузол в аеропорту Лейпциг-Галле , Німеччина. Центр, один з найбільших будівельних майданчиків у Європі, розширює міжнародну мережу DHL, забезпечуючи більший зв'язок зі світовими ринками зростання та дозволяючи DHL покращити загальне обслуговування клієнтів.
2009 - Група представляє свою Стратегію на 2015 рік і перейменовується на Deutsche Post DHL.

Штаб-квартира 

Мережа постачання DHL зареєстрована в Бонні, Німеччина, як частина глобальної штаб-квартири Deutsche Post DHL. Головна будівля - Поштова вежа. Розташований у колишньому урядовому кварталі та побудований з використанням великої кількості скла, він вражає своєю сучасною архітектурою. Висота вежі - 162 метри (531,5 футів), довжина - 82 метри (269 футів) і ширина - 41 метр (134,5 футів) .

Злиття і поглинання 
Придбання швейцарського постачальника логістики Danzas та найбільшого американського постачальника послуг у галузі міжнародних авіаперевезень, Air Express International (AEI), Deutsche Post відбулося в 1999 році. Заснована в 1815 році, престижна група Danzas розглядалася як одна з провідні світові логістичні компанії. На момент придбання приблизно 29 000 співробітників Danzas мала потужну логістичну мережу на всіх континентах. 

Придбання AEI було подібним. AEI мала мережу філій у 135 країнах. На додаток до інтегрованої логістики та мультимодальних перевезень, вона пропонувала послуги складування, розподілу, митної обробки та логістики на основі ІТ. AEI була інтегрована в міжконтинентальний відділ Данзасу. Як постачальник послуг із повним спектром послуг, об'єднані компанії надали Deutsche Post густу транспортну мережу, а також вражаючий асортимент послуг із доданою вартістю.

Партнерство з DHL International, яке розпочалося з придбання частки меншості в 1998 році, було розширено та активізовано у 2000 році. Потім були укладені переговори, що дозволило Deutsche Post встановити мажоритарний пакет акцій з 1 січня 2002 року. У липні 2002 року Deutsche Post придбала 25-відсоткову частку в DHL від Lufthansa Cargo та збільшила свою мажоритарну частку до 75 відсотків. 
На той час у DHL Worldwide Express працювало понад 71 000 співробітників по всьому світу. Міжнародна мережа DHL, яка є піонером у світовій експрес-доставці, з'єднала понад 220 країн та територій. DHL стала дочірньою компанією Групи у грудні 2002 року після придбання Deutsche Post решти акцій у двох інвестиційних фондів та Japan Airlines. 

У грудні 2005 року Deutsche Post придбала британську логістичну компанію Exel за 5,5 млрд євро. На той час приблизно 111 000 співробітників працювали в Exel у 135 країнах . Перше півріччя 2005 року компанія завершила 55-процентним стрибком прибутку до 172 мільйонів фунтів стерлінгів (251 мільйон євро) .

У 2006 році Deutsche Post взяла мажоритарний пакет акцій Williams Lea, постачальника аутсорсингу бізнес-процесів (BPO), що спеціалізується на управлінні документами та поштових послугах. 

У липні 2011 року DHL придбала Tag Worldwide, міжнародного постачальника послуг з маркетингу та виробництва. 

У 2017 році DHL продала об'єднаний бізнес Williams Lea Tag компанії Advent International.

У травні 2018 року мережа постачання DHL посилила свою присутність у Латинській Америці, придбавши колумбійську логістичну компанію Suppla Group. На момент придбання у Suppla працювало понад 4500 працівників у 25 містах Колумбії .

Регіони та сектори 
DHL Supply Chain організований у шести регіонах: Північна Америка, Південна Америка, APAC (Азіатсько-Тихоокеанський регіон), Великий Китай, MLEMEA (материкова Європа, Близький Схід та Африка) та UK&I (Велика Британія та Ірландія). Торгова марка Exel була збережена для Північної Америки (США та Канади) із головним офісом у регіоні Вестервілль, штат Огайо. У 2016 році бренд Exel перейшов до DHL Supply Chain для регіону Північної Америки. DHL Supply Chain конкурує у шести основних секторах: AEMCE (автомобільна, машинобудівна, виробнича, хімічна та енергетична), споживча, роздрібна, технологічна, логістична, енергетична та медична.

Споживчі та роздрібна торгівля 
Споживачі та роздрібна торгівля - два найбільші сектори мережі постачальників DHL. Обидва вони пропонують великий потенціал зростання для підрозділу, оскільки DHL управляє ланцюгами поставок від джерела постачання до кінцевого споживача. Послуги в цих секторах варіюються від міжнародної вхідної логістики та складських та транспортних послуг, до упакування та інших послуг із доданою вартістю.

Технологія 
У секторі технологій портфель пропозицій DHL Supply Chain варіюється від вхідних послуг до виробничих послуг та складських та транспортних послуг до інтегрованого упакування, управління поверненнями та технічних послуг.

Науки про життя та охорона здоров’я 
У 2011 році мережа постачання DHL придбала Eurodifarm, експерта з розподілу фармацевтичних та діагностичних продуктів з контрольованою температурою. Покупка була здійснена для зміцнення лідерських позицій DHL у цій галузі в Італії.

В Англії мережа поставок DHL керувала NHS Supply Chain для Національної служби охорони здоров’я до квітня 2019 року.   Він має контракт на послуги транспортування пацієнтів у Північному Лондоні, і його критикують за поганий час відгуку пацієнтів, які хочуть замовити послугу за відмову в дозволі інвалідам взяти супровід. Дочірня організація Royal Free London NHS Foundation Trust контролює кол-центр.

Автомобільна промисловість 
Автомобільна промисловість є одним із глобальних секторів постачання DHL. Компанія має сильну присутність на ринках, що розвиваються, таких як Китай, Індія та Бразилія.

Енергія 
Швидко зростаючий енергетичний сектор - це ще один ринок, на якому підрозділи DHL забезпечують логістику як для фаз будівництва, так і для запуску великих проектів.

Продукти 
У бізнесі DHL Supply Chain забезпечує клієнтів у багатьох галузях промисловості логістичними послугами по всьому ланцюжку поставок - від планування, постачання, виробництва, зберігання та доставки до повернення логістики та послуг із доданою вартістю - для забезпечення логістичного потоку. 

DHL Supply Chain пропонує послуги зі складування, дистрибуції, управління транспортом та доданою вартістю, а також аутсорсинг бізнес-процесів, управління ланцюгами поставок та консалтинг. Мета DHL Supply Chain - забезпечити, щоб продукція та інформація їх клієнтів потрапляли на їх ринки швидко та ефективно, таким чином забезпечуючи їм конкурентні переваги. 

Деякі з ключових продуктів DHL Supply Chain включають: провідного постачальника логістики, послуги з упакування, інтегровані закупівлі логістики, технічні послуги, логістику запасних частин, електронне виконання, авіаперевізник.

Позиція на ринку 
DHL Supply Chain був світовим лідером на ринку контрактної логістики з часткою ринку 8,3% (2010). На цьому високо фрагментованому ринку десятка найкращих гравців становлять лише близько 23% від загального ринку, розмір якого, за оцінками, становить 147 млрд. Євро. DHL Supply Chain є регіональним лідером на ринку в регіонах Північної Америки, Європи та Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а також має дуже сильні позиції на швидкозростаючих ринках, таких як Бразилія, Індія, Китай та Мексика.

Фінансові результати 
DHL Supply Chain, як підрядний логістичний бізнес Deutsche Post DHL, приніс прибуткове зростання в 2011 році. Доходи та прибуток були значно вище рівня попереднього року. Підрозділ повідомив про збільшення доходів на 1,2 відсотка до 13,2 млрд. євро (2010: 13,1 млрд. євро). В результаті коригування портфеля, здійсненого протягом 2011 року, - наприклад, вибуття дочірньої компанії в США, яка не входила до основної діяльності підрозділу, - цей результат лише частково відображає результати діяльності підрозділу. З урахуванням цих ефектів консолідації та обмінного курсу доходи зросли майже на 6 відсотків, або більш ніж на 700 млн. Євро, в 2011 році .

Це збільшення було зумовлене, зокрема, значним зростанням в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, а також у секторах наук про життя та охорони здоров'я та автомобілебудування. Додаткові контракти на суму 1,3 млрд. євро були укладені в 2011 р., що на близько 200 млн. євро більше порівняно з попереднім роком. У поєднанні з додатковим удосконаленням операційної діяльності та суворим управлінням витратами, збільшення ділової активності збільшило прибуток підрозділу в 2011 році. При цьому 362 мільйони євро операційний прибуток був на 56,7 відсотка вище рівня попереднього року в 231 мільйон євро.

Примітки

Посилання 

Підприємства Німеччини
Логістичні провайдери
Підприємства Бонна
Засновані в Німеччині 2005